Der Abtrünnige ist der Titel der Filme
 Der Abtrünnige (1927), österreichisches Filmdrama
 Der Abtrünnige (1954), französisches Filmdrama
 Der Abtrünnige (1987), russischer Science-Fiction-Film

Die Abtrünnige heißt der Film
 Die Abtrünnige, französisches Melodram aus dem Jahr 1947